Estela, ratlla marcada en la superfície d'un fluid (aire o aigua) darrere una aeronau o embarcació en moviment.
 Estela (monument), monument commemoratiu, amb forma de làpida o pedestal.
 Estela (botànica), patró que presenten els feixos conductors de xilema i floema en el tall transversal de la tija, arrel o pecíol de les plantes.
 Estela de Hammurabi, estela on hi ha inscrit el codi d'Hammurabi.
 Estela Platejada, superheroi de còmic.
 Biografies:
 María Estela Martínez de Perón (La Rioja, Argentina, 1931) primera presidenta de l'Argentina.
 Manuel Mas i Estela (1948, Mataró), economista i polític del PSC.
 Toponímia:
 Puig Estela, diversos topònims 
 Serra de Puig d'Estela, serra dels municipis de Riudaura (Garrotxa) i Vallfogona de Ripollès (Ripollès)
 Cogulló d'Estela o Cim d'Estela, muntanya dels Rasos de Peguera, al Berguedà.